El dipòsit del Rei Martí és un antic dipòsit de retenció d’aigua situat a Barcelona entre els carrers de Jaume Càncer i de Bellesguard a tocar la torre Bellesguard. Construït a mitjans del , havia quedat oblidat sota un bosc de pins fins que, l’any 2001, es va redescobrir de manera accidental. Està just a sota d'una àrea verda que s'habilitarà com a espai d'esbarjo per als veïns.

Història 
El dipòsit està edificat sobre les restes de la fortalesa en què va viure, entre els anys 1408 i 1410, el rei Martí l’Humà. D’aquí ve el seu nom. Al segle XVI hi havia una gran cisterna. S’estima que el dipòsit aparegut és una remodelació d’aquesta cisterna, feta a mitjans del segle XIX. El motiu de la seva construcció era la necessitat per portar l’aigua fins a la plaça Bonanova, on el 1862 s’hi va inaugurar una font pública.

Descripció 
El recinte soterrat de més de 585 m2 consta de una sala hipòstila de set naus longitudinals farcides d’arcs i 30 pilars situats cada 3,5 m amb sostre de volta catalana. Després de molts anys en desús, l’Ajuntament de Barcelona l’ha recuperat per construir-hi un espai cultural. Es van netejar els arcs de calç i revestir el paviment i les parets perimetrals de fusta regulant l’acústic de l'espai. L'accés al recinte, que va obrir les portes el 2016, es produeix pel número 14 del carrer Bellesguard, on dos grans murs de formigó creen un hall exterior d’entrada.

Referències 

Torres d'aigua de Barcelona
Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Monuments històrics de Sarrià - Sant Gervasi